Riposo – in fisiologia, fase di relativa inattività di un essere vivente 
Riposo – in ambito lavorativo, periodo di tempo in cui il prestatore di lavoro è libero dal servizio nei riguardi del datore di lavoro
Riposo – in ambito religioso, giornata dedicata al culto con conseguente cessazione di ogni altra attività non compatibile con la pratica religiosa
Riposo – in ambito sportivo, intervallo che intercorre tra l'una e l'altra gara o competizione
Riposo – in ambito militare, posizione relativamente rilassata che il soldato può assumere a comando (in contrapposizione ad Attenti)
Riposo – in agricoltura, annata in cui un determinato appezzamento di terreno non è sottoposto a coltivazione
Riposo – nel gergo della transumanza, area di sosta per le greggi lungo un  tratturo o un tratturello

Altri progetti